Sandten ist der Ortsname von

 Sandten (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Sandten (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

Sandten ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob von Sandten, deutscher Bildhauer
 Thea Sandten (1884–1943), deutsche Stummfilmschauspielerin

Siehe auch:
 Santen
 Sanden (Begriffsklärung)